Чалчивитан има више значења:

 Општина Чалчивитан (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чалчивитан (Чалчивитан, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику